Карауловка — название населённых пунктов в России: 

 Карауловка — деревня в Перемышльском районе Калужской области.
 Карауловка — село в Гагинском районе Нижегородской области.
 Карауловка — деревня в Покровском районе Орловской области.
 Карауловка — деревня в Колышлейском районе Пензенской области.
 Карауловка — деревня в Лунинском районе Пензенской области.
 Карауловка — деревня в Сосновоборском районе Пензенской области.
 Карауловка — село в Катав-Ивановском районе Челябинской области.